Кушчу Айрум () — село в Газахском районе Азербайджана.

Топоним 
Вторая часть названия деревни «Айрум» относится к айрумам, являющимися одной из этнографических групп азербайджанцев.

История 
Село основано выходцами из Кедабека.

Данные посемейных списков на 1886 год сообщают о Кущи-Айрумъ в Казахском уезде Елизаветпольской губернии. Население 326 человек (59 дымов) и все «татары»-шииты (азербайджанцы-шииты).

В «Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края», в главе про крестьян Казахского уезда говорится, что «Владетели бывшаго Иконiумскаго султанства — Айрумлы имеютъ здесъ представителей: сел. Кущи-Айрумъ и Поладъ-Айрумъ».

8 августа 1930 года был образован Казахский район Азербайджанской ССР. В 1970-х годах Кушчу Айрум являлось одним из селений Аскипаринского сельсовета данного района.

Махалля (кварталы) села Кушчу Айрум по данным 1960-х годов: Эллазды, Дживреилли, Гогаллы (Мурадханлы), Магиджили, Джырдаханлы, Татарлы, Шахмурадлы.

Примечания 

Населённые пункты Газахского района